Загін особливого призначення (фільм, 1978) — радянський кінофільм 1978 року режисера Вадима Лисенка.
 Загін особливого призначення (фільм, 2011) — () — французький бойовик 2011 року режисера Стефана Рібоджада.

Багатозначні терміни